Агу́льяс-Не́грас () или Итатиа́я () — горная вершина в Бразилии.
Высшая точка хребта Серра-да-Мантикейра и вторая по высоте в стране (2791,55 м).

Вершина расположена на юго-востоке Бразилии, в 150 км к северо-западу от города Рио-де-Жанейро, на территории национального парка Итатиая.

Сложена гранитами и сиенитами.

Примечания

Ссылки

Литература 

География Минас-Жерайса
Горы штата Рио-де-Жанейро